Intertotocupen 2005 var 2005 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 2005/2006.

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även 
 Uefa Champions League 2005/2006
 Uefacupen 2005/2006

Referenser

Webbkällor 

2005
Fotbollssäsongen 2005
2005 i Europa